Bilans spotkań reprezentacji Polski w hokeju na lodzie mężczyzn z reprezentacjami innych państw (stan na 13 lutego 2023).

Bilans międzypaństwowy 

 Bilans spotkań biało-czerwonych nie uwzględnia meczów z drugimi wzgl. rezerwowymi reprezentacjami innych państw, z kadrami juniorskimi, z drużynami klubowymi.
 Na szarym tle zostały wymienione reprezentacje państw już nieistniejących.
 Wśród 1137 meczów, które zagrała reprezentacja Polski 297 rozegrano w Polsce i 838 poza nią. Tabela nie uwzględnia miejsc rozegrania dwóch meczów z Jugosławią (brak danych źródłowych).

Miejsca spotkań

Bibliografia 
 Lista oficjalnych spotkań reprezentacji Polski na stronie nationalteamsoficehockey.com

Zobacz też 
 Wykaz spotkań reprezentacji Polski w hokeju na lodzie

Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie mężczyzn